« Fluctuat nec mergitur » est la devise latine de Paris.
 Fluctuat Homergitur est un épisode de la série télévisée d'animation américaine Les Simpson.
 Fluctuat.net est un site web culturel.
 13 novembre : Fluctuat nec mergitur est un documentaire français diffusé en 2018.